String – in informatica, un modo comune di chiamare il tipo di dati stringa in diversi linguaggi di programmazione
String –  un tipo di perizoma